Marcin Żebrowski - dziennikarz TVN24
 Marcin Józef Żebrowski - kompozytor i śpiewak okresu baroku i klasycyzmu